Frejlev kan avse:

Danmark 
 Frejlev, Guldborgsunds kommun – en ort i Region Själland
 Frejlev, Ålborgs kommun – en ort i Region Nordjylland